Змеино — название географических объектов в России:

 Змеино —  деревня в Невельском районе Псковской области.
 Змеино —  озеро в Невельском районе Псковской области.